Colombe (eller columbe) kan referere til flere forskelle ting:

Fugle 
 columbidae – det latinske navn på fuglefamilien duer

Kunst 
 Colombe (Sang) – navnet på en sang af Jacques Brel.
 Colombe de Bâle – navnet, som er hæftet på det første primærke, som postvæsenet i den schweiziske kanton Bâle udgav i 1845.
 Colombe de la paix – et værk af Pablo Picasso.

Toponymer 
 Colombe, Isère – navnet på en fransk kommune i departementet Isère.
 Colombe, Haute-Saône – en tidligere fransk kommune i Haute-Saône, nu indlemmet i Colombe-et-Essernay.
 Colombes – navnet på en fransk kommune i departementet Hauts-de-Seine.
 Colombe-lès-Vesoul – navnet på en fransk kommune i departementet Haute-Saône.
 La Colombe, Loir-et-Cher – navnet på en fransk kommune i departementet Loir-et-Cher.
 La Colombe, Manche – navnet på en fransk kommune i departementet Manche.